L'Horta puede referirse a:

Lugares 
En España
 L'Horta de València (o Huerta de Valencia), comarca de la provincia de Valencia.
 L'Horta, localidad del municipio de Muchamiel, en la provincia de Alicante.
 L'Horta, localidad del municipio de Sóller, en la provincia de las Islas Baleares.